

События 
 241 — Консулы Имп. Цезарь М.Антоний Гордиан А. и Клодий Помпеян.
 241 — Женитьба Гордиана на Фурии Сабинии, дочери Мизитея. Мизитей назначен префектом.
 241—272 — Царь Ирана Шапур I. Сын Ардашира I. Покровительствовал манихейству.
 241 — Набег когурёзцев на Ляодун.

Родились 
 Цао Мао, четвёртый правитель царства Вэй.

См. также